Boheems-Moravisch voetbalelftal (mannen)
 Boheems-Moravisch voetbalelftal (vrouwen)